Эрик Генри Лидделл (,  — ) — шотландский легкоатлет, известный под прозвищем «летающий шотландец», а также игрок в регби и конгрегационалистский миссионер. В 1924 году неожиданно выиграл золото в беге на 400 м на Олимпийских играх в Париже. До этого он не вышел на старт на своей коронной дистанции 100 м, так как соревнования проводились в воскресенье, а он как духовное лицо стремился святить «День субботний». С 1925 года, включая годы Второй мировой войны, служил миссионером в Китае; был взят японцами в плен, где и умер.

Воплощение в кино 
В фильме «Огненные колесницы» (премия «Оскар» за лучший фильм 1981 года) показана история соперничества Эрика Лидделла с Гарольдом Абрахамсом. Роль Лидделла в фильме исполнил шотландский актёр Иэн Чарлсон.

В фильме «Последняя гонка / On Wings of Eagles (2016)» и в мультфильме «История Эрика Лиддела / The Eric Liddell story (2008)» показана история Эрика Лидделла.

Примечания

Ссылки 
 Центр Эрика Лидделла
 

Бегуны на короткие дистанции Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Чемпионы летних Олимпийских игр 1924 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1924 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1924 года
Регбисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по регби
Протестантские миссионеры
Умершие от опухоли мозга
Умершие в Вэйфане